Топ-модель по-американски, 21 сезон — двадцать первый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале The CW с 20 февраля по 1 апреля 2014 года.

Призами для этого сезона стали:

- Контракт с модельным агентством Next Model Management;

- Фотосессия в журнале Nylon;

- $100,000 от модного бренда Guess.
 
Судьями в двадцать первом сезоне стали Тайра Бэнкс, влиятельная личность Джей Александр и Келли Катрон. В этом сезоне девушки и парни путешествовали в Сеул, Корея. Победителем стал Кит Карлос.

Вызов участников на судействе

Оценки 

  Участник(ца) получил(а) самый высокий балл недели.
  Участник(ца) исключен(а)
  Участник(ца) дисквалифицирован(а)
  Участник(ца) остался(ась) на шоу с низким баллом

Участники 
(возраст указан на время конкурса)

Интересные факты 
 В 5 эпизоде Ромео был дисквалифицирован из-за применения физической силы по отношению к Адаму. Из-за этого Ленокс была оставлена даже несмотря на низкий балл и то, что её реклама была признана худшей за всю историю шоу. В качестве наказания ей дали всего 5 кадров на следующей фотосессии.
 Мирьяна Пухар была убита в своем доме, 24 февраля 2015 года.

Примечания 

21 сезон
Телесезоны США 2014 года